Суперкубок УЄФА 1996 — 21-й розіграш Суперкубка УЄФА. У турнірі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1995—1996 туринський «Ювентус» та переможець Кубка володарів кубків 1995—1996 французький «Парі Сен-Жермен». Вдруге за свою історію титул володаря Суперкубка УЄФА здобув «Ювентус».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1995—1996
 Кубок володарів кубків 1995—1996

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 1996  
 Суперкубок УЄФА 1996 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1997 у футболі
1996